Legione Nera – supergruppo di criminali delle serie a fumetti Marvel
 Legione nera – film del 1937 diretto da Archie Mayo e interpretato da Humphrey Bogart
 Black Legion – organizzazione terrorista e razzista legata al Ku Klux Klan
 nome italianizzato di Schwarze Schar